Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1999 odbyły się między 3 a 11 kwietnia 1999 w kanadyjskim Saint John, w Harbour Station.

Tytuł mistrzów świata po ośmiu latach przerwy zdobyli Szkoci (Hammy McMillan), którzy w finale pokonali Kanadyjczyków (Jeff Stoughton) 6:5. W małym finale Szwajcarzy (Patrick Hürlimann) pokonali 8:3 Amerykanów (Tim Somerville).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
:Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1999
1999 w curlingu
1999 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Nowym Brunszwiku